Deutsch înseamnă "german" în limba germană și se poarte referi la:

Nume de familie 
 Alexandru Nicolaevici Deutsch (; 1900/1, Reni  1986), renumit astronom sovietic și rus
 Armelle Deutsch (* 1979, Martigues), o actriță franceză
 Benjamin Deutsch (1887, Galați  1919, București), poet simbolist, traducător și publicist român, de naționalitate evreu

Toponim 
 Deutsch Evern, o comună din landul Saxonia Inferioară, Germania
 Deutsch-Wagram, un oraș situat în partea de nord-est a Austriei

Alte 
 Limba germană (în )
 Zertifikat Deutsch (ZD), un examen de germană organizat de Goethe-Institut pentru a valida cunoașterea la nivel de bază a limbii germane
 Casa Deutsch, o clădire monument istoric din Oradea, construită între anii 1906 și 1910

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești